Carlos Vela – meksykański piłkarz, występuje na pozycji napastnika
 Blasco Núñez Vela – pierwszy hiszpański wicekról Peru 
 Rodolfo Neri Vela – pierwszy w historii astronauta meksykański
 Vela (telewizor) – czarno-biały, dwunastocalowy telewizor produkcji Warszawskich Zakładów Telewizyjnych
 seria  amerykańskich satelitów rozpoznawczych do wykrywania wybuchów i prób jądrowych na ziemi i w przestrzeni kosmicznej
 Vela 1A
 Vela 1B 
 Vela 2A
 Vela 2B
 Vela 3A
 Vela 3B
 Vela – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilidža
 Vela Luka – miejscowość w Chorwacji, położona nad zatoką o tej samej nazwie 
 La Vela Puerca – urugwajski zespół, grający muzykę z pogranicza rocka i ska